Njiva je lahko:

 Njiva, zemljišče za gojenje kulturnih rastlin
 Njiva (revija), leposlovna in poljudnoznanstvena revija v Trstu
 Njiva (mesečnik), mesečnik za kulturo v Buenos Airesu
 Njiva (klub), akademski klub ljubljanskih študentov
 Njiva (Gniva), naselje v Reziji
 Dolga Njiva pri Šentlovrencu, naselje v občini Trebnje
 Knežja Njiva, naselje v Občini Loška dolina
 Lepa Njiva, naselje v Občini Mozirje
 glej tudi Njivica, Njivice ter Njive